Фрай, Уильям Генри:

 Фрай, Уильям Генри (1813—1864) — американский композитор и музыкальный критик.
 Фрай, Уильям Генри (1830—1929) — американский резчик по дереву.